Der Palazzo Pompei war ein Gebäude am Potsdamer Alten Markt. Es wurde 1754 nach den Plänen von Carl Ludwig Hildebrandt errichtet, 1945 zerstört und 2016 an der Humboldtstraße 3 unter Verwendung sächsischen Sandsteins als Wohnhaus mit originalgetreuer Fassade rekonstruiert. Drei der sieben Maskarone über den Fenstern der ersten Etage, die in einem Garten der Preußischen Schlösserstiftung überdauert hatten, konnten beim Wiederaufbau als Spolien mit einbezogen werden. Sie sind an der altersbedingten dunkleren Tönung zu erkennen. Die Bildhauerarbeiten wurden vom Potsdamer Bildhauer Rudolf Böhm betreut. Ursprünglich ließ Gastwirt Johann Friedrich Schmidt das Haus für seine Gaststätte Zum Roten Adler erbauen.

Seinen Namen erhielt das Gebäude von seinem architektonischen Vorbild, dem  Palazzo Pompei in Verona. Dieser wurde in der Blütezeit der Renaissance von 1535–1540 nach Plänen Michele Sanmichelis errichtet. 
Beide Bauwerke sind sehr ähnlich in sieben Säulenachsen gegliedert und besitzen ein rustifiziertes Sockelgeschoss. Im Gegensatz zum Vorbild aus Verona besitzt Hildebrandts Entwurf nur eine statt zwei nach außen sichtbare Fassadenseiten sowie einen zusätzlichen Maskaron über dem Eingangsportal. Außerdem finden sich auf der Attika sechs Ziervasen, die in Sanmichelis Palazzo nicht vorzufinden sind.

Weblinks 
 Umfangreicher Beitrag zur Geschichte des Palazzo Pompei in Potsdam

Einzelnachweise 

Palazzo Pompei
Erbaut in den 1750er Jahren
Zerstört in den 1940er Jahren
Potsdam Palazzo Pompei
Rekonstruiertes Bauwerk in Potsdam
Alter Markt (Potsdam)
Zerstört im Zweiten Weltkrieg
Bauwerk aus Sandstein